De beschermheilige van Catalonië, in het Nederlands Joris (heilige), en verschillende zaken die naar hem vernoemd zijn:
 Diada de Sant Jordi, de feestdag van Sant Jordi
 Creu de Sant Jordi, een onderscheiding van de Catalaanse regering
 Palau Sant Jordi, een sportpaleis in Barcelona
 Premi Sant Jordi de novel·la, een Catalaanse literatuurprijs
 Sant Jordi (Castellón), plaats in Catalonië (ook San Jorge)